

Cinema 
 After the Storm – cortometraggio del 1915 diretto da Travers Vale (1915)
 After the Storm – film del 1915 diretto da B. Reeves Eason
 After the Storm – film del 1922 interpretato da Charles Ray
 After the Storm – film tv del 2001 diretto da Guy Ferland
 After the Storm – film del 2009 diretto da Hilla Medalia

Musica 
 After the Storm – album dei Crosby, Stills & Nash del 1994
 After the Storm – album degli Skylark del 1998
 After the Storm – album di Monica del 2003